Jean Désy, un médecin, écrivain et enseignant canadien (1954 -).
 Jean Désy, diplomate canadien (1893-1960).
Joseph-Alfred Désy, avocat et juge québécois (1878-1925)
 Victor Désy, un acteur et doubleur québécois (1932 -).

Voir aussi
 Deutsches Elektronen-Synchrotron